Police Academy (în ) se poate referi la:

 Police Academy (franciză), o serie de șapte filme din 1984–1994
 Police Academy (film), primul film din franciza Police Academy
 Police Academy (serial), un serial animat din 1988–89 
 Police Academy: The Series, un serial TV live-action din 1997–98
 Police Academy Stunt Show
 Strontium 90: Police Academy, un album din 1997 de Strontium 90